Kabinett Fortis steht für folgende Regierungen des Königreichs Italien:

 Kabinett Fortis I, 42. Regierung des Königreichs Italien (1905)
 Kabinett Fortis II, 43. Regierung des Königreichs Italien (1905–1906)